Labyrinth, det engelske ord for labyrint, kan henvise til:

 Labyrinth (brætspil) – fra 1986, udgivet af Ravensburger
 Labyrinth (roman) – fra 2005, skrevet af Kate Mosse
 Labyrinth (miniserie) – fra 2012, baseret på romanen

Film 
 Labyrinth (film fra 1959) – tysk-italiensk film, også kaldt Labyrinth der Leidenschaften
 Labyrinth – amerikansk-britisk fra 1986, på dansk kaldt Labyrinten til troldkongens slot

Musik 
 Labyrinth (band) – italiensk band

Album 
 Labyrinth (Blutengel-album), 2007
 Labyrinth (Equinox-album), 1994
 Labyrinth (Juno Reactor-album), 2004
 Labyrinth (Labyrinth-album), 2003
 Labyrinth (Fleshgod Apocalypse-album), 2013
 Labyrinth (soundtrack), 1986

Sange 
 Labyrinth (Elisa-sang), 1997
 Labyrinth (Oomph!-sang), 2008

Stednavne 
 Labyrinth (Antarktis)
 Labyrinth Bay

Se også 
 Labyrint (flertydig)
 Labyrinthen